Modell Z oder Model Z steht für:

 Henderson Model Z, Motorradmodell, siehe Henderson (Motorradhersteller) #Henderson Model Z / Z-2
 Oldsmobile Modell Z, Automodell

Abkürzung